

Ананіно — хутір, Борисовське сільське поселення, Бабаєвський район, Вологодська область
 Ананіно — село, Пожарське сільське поселення, Бабаєвський район, Вологодська область
 Ананіно — присілок, Підосиновський район, Кіровська область